Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Sutton 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Emma Laine e Melanie South che hanno battuto in finale Marta Domachowska e Darija Jurak 6-3, 5-7, [10-8].

Teste di serie 

 Emma Laine /  Melanie South (campionesse)
 Marta Domachowska /  Darija Jurak (finale)

 Elise Tamaela /  Nastas'sja Jakimava (semifinali)
 Carmen Klaschka /  Justine Ozga (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON Pro Series Sutton 2011